David Ferrer era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Aleksandr Dolgopolov.

Dominic Thiem ha sconfitto in finale Bernard Tomić per 7–66, 4–6, 6–3.

Teste di serie 

  David Ferrer (secondo turno)
  Kei Nishikori (secondo turno)
  Marin Čilić (primo turno)
  Dominic Thiem (campione)

  Bernard Tomić (finale)
  Ivo Karlović (primo turno, ritirato)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)
  Jérémy Chardy (primo turno)

Wildcard 

  Lucas Gómez (primo turno)
  Tigre Hank (primo turno)

  Luis Patiño (primo turno)

Qualificati 

  Thiemo de Bakker (primo turno)
  Taylor Fritz (quarti di finale)

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Tommy Paul (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2016
ATP World Tour 2016
Tennis nel 2016